Perseverance (englisch für „Ausdauer, Beharrlichkeit“) steht für:

 Perseverance, US-amerikanischer Mars-Rover zur Planetenerforschung, siehe Mars 2020
 Perseverance, 1829 gebaute frühe Dampflokomotive
 Perseverance Harbour, Naturhafen auf der subantarktischen Insel im südlichen Pazifischen Ozean

Siehe auch:
 Belief perseverance (Beharren auf Überzeugungen)
 Mount Perseverance (Begriffsklärung)
 The Sound of Perseverance (US-Musikalbum 1998)
 Perseveranz (Psychologie)
 Perseveranzeffekt (Psychologie)
 Perseverantia (Begriffsklärung)
 perseverative Assimilation (Phonologie)
 Perseveration (psychopathologisches Symptom)